Las siglas PAM pueden referirse a:

 Presión arterial media.
 La Modulación por amplitud de pulsos, por su sigla en inglés.
 PAM (bioinformática), o Point accepted mutation, un tipo de matriz de sustitución usada en filogenia y bioinformática.
 Pluggable Authentication Modules.
 Parque de Atracciones de Madrid
 Idioma pampango, el código ISO 639-2 y ISO 639-3, idioma hablado en las Filipinas que pertenece a la familia de lenguas austronesias.
 PAM (Pistola Ametralladora Modelo), subfusil argentino basada en el estadounidense M3.
Partidos políticos:

 Partido de la Autenticidad y Modernidad, Marruecos
 Partido Agrario de Moldavia, Moldavia